Кри́стин Те́йлор (; , Аллентаун, Пенсильвания, США) — американская актриса.

Ранние годы 
Кристин Джоан Тейлор родилась в Аллентауне, Пенсильвания. В возрасте 3 лет она уже появилась во многих проектах. Она брала уроки в театральной школе Аллентауна, что повлияло на её интерес к театру. Мать Кристин поддерживала её увлечение, находила для неё работу, поначалу это были съёмки в рекламе.

Карьера 
В 1991 году Кристин Тейлор переехала в Лос-Анджелес, где начала сниматься в комедийных сериалах. В 1992 году Кристин Тейлор получает роль Марсии Брэди сначала в комедийном шоу «Westwood Playhouse Real Live Brady Bunch», а вскоре и в фильме «Фильм о семейке Брейди», созданным по мотивам популярного ситкома. Роль досталась Кристине благодаря её сходству с Морин МакКормик, первой исполнительницей роли Марсии.

После успеха фильма карьера Кристин Тейлор идет в гору, ей предлагают роли в многих сериалах, в том числе и главную роль в сериале «Party Girl» компании Fox. В 1996 году выходит продолжение комедии «Семейка Брэди-2», за участие в которой Кристин номинирована на премию MTV в категории «Лучший поцелуй».

В 1997 году Кристин Тейлор можно было заметить в таких популярных ситкомах как «Сайнфелд», где она исполнила роль подруги Джерри, и «Друзья», где Кристин сыграла Бонни — возлюбленную Росса Геллера.

В фильме «Певец на свадьбе» 1998 года Тейлор появилась в роли Холли Салливан — кузины и лучшей подруги главной героини в исполнении Дрю Бэрримор. С 2001 году сыграла в фильме «Образцовый самец», а в 2016 году — в его продолжении.

После почти двухлетнего отсутствия на экране, Тейлор появилась в сериале «Замедленное развитие» в роли Салли Ситвел. Вскоре в 2004 она с мужем снялась в комедии «Вышибалы».

В настоящее время Кристин Тейлор продолжает сниматься в кино и на телевидении, нередко принимая участие в проектах своего мужа Бена Стиллера.

Личная жизнь 
С 1997 по 1998 год Тейлор состояла в отношениях с актером Нилом Патриком Харрисом. С 13 мая 2000 года замужем за актёром Беном Стиллером. Они познакомились во время съемок пилота телешоу «Тепловое зрение и Джек» в 1999 году.
У супругов двое детей — дочь Элла Оливия Стиллер (род. 10.04.2002) и сын Куинлин Дэмпси Стиллер (род. 10.07.2005). Они живут вместе в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк. Оба выбрали вегетарианскую диету по состоянию здоровья.
26 мая 2017 года пара объявила о расставании; затем снова воссоединилась.

Фильмография

Награды и номинации 
Номинации
 1997 — «MTV Movie Awards» — Лучший поцелуй («Семейка Брэди 2»)
 2005 — «MTV Movie Awards» — Лучшая экранная команда («Вышибалы»)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США